Stora Lövsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Lövsjön (Skepplanda socken, Västergötland), sjö i Ale kommun, 
Stora Lövsjön (Stora Lundby socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun,  (84,7 ha)
Stora Lövsjön (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun och Vansbro kommun,  (2,51 km²)
Stora Lövsjön (Hedemora socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun,  (18,4 ha)

Se även
Lövsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn